Ерыкалов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ерыкалов, Николай Сергеевич (1941—1982) — советский художник-аниматор.
 Ерыкалова, Юлия Николаевна (1919—2011) — советский врач-терапевт, Герой Социалистического Труда (1982).